Сен-Сёрен-де-Бур — коммуна во Франции, департамент Жиронда
 Сен-Сёрен-де-Кадурн — коммуна во Франции, департамент Жиронда
 Сен-Сёрен-де-Кюрсак — коммуна во Франции, департамент Жиронда
 Сен-Сёрен-де-Пален — коммуна во Франции, департамент Приморская Шаранта
 Сен-Сёрен-де-Пра — коммуна во Франции, департамент Дордонь
 Сен-Сёрен-сюр-л’Иль — коммуна во Франции, департамент Жиронда